Hamdorf bezeichnet:

 die Gemeinde Hamdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 eine Ortschaft in der Gemeinde Negernbötel im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein

Hamdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Hamdorf (1871–1943), deutscher Turnfunktionär
 Kai Hamdorf (* 1973), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Friedrich Wilhelm Hamdorf (1936–2022), deutscher Klassischer Archäologe
 Wolfgang Hamdorf (* 1962), deutscher Filmhistoriker und Journalist
  Der FN Hamdorf, Hammdorf wurde im Raum Schwerin-Crivitz im 19. Jhrh. zu Handorf umgeformt